Mefibosete (ou Meribe Baal) é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado no II Samuel, em seu capítulo 4.

Mefibosete era filho de Jônatas e neto do rei Saul, que foi levado, pela babá, para uma cidade chamada Lo Debar (não memoria), onde havia sequidão e miséria, e cujos habitantes eram todos mendigos ou doentes. Isso ocorreu após o atentado contra o reino de Saul, por parte dos filisteus, na sangrenta batalha no monte Gilboa, o que resultou na morte de Saul e seus três filhos. Teve ainda um filho pequeno de nome Mica, morando em Jerusalém.

Samuel ainda registra que Davi deu-lhe os pertences que um dia foram de Saul e, também, que Mefibosete era "coxo de ambos os pés". Apesar de neto de seu inimigo (Saul), era o filho de seu amigo (Jônatas), e Davi o tinha por comensal.

Revela-se que Mefibosete é manco, porque sua ama, o tomou às pressas, fugindo de assassinos que acabaram de matar seu pai Jônatas, quando ele tinha 5 anos de idade, e, descuidando-se ela, na pressa, deixou-o cair, quando ele quebrou seus dois pés, ficando manco e, portanto, aleijado. Foi o único a não ser enforcado, junto com outros sete descendentes de Saul (entre os quais estava seu tio, também chamado Isbosete) por causa da promessa que Davi fez a Jônatas, seu amigo, considerado um irmão segundo a história, unidos por um pacto perante o Senhor, de que suas sementes cresceriam juntas.

Árvore genealógica 

David
Pessoas com paraplegia